Joseph West ou Joe West peut faire référence à :
 Joe West, né en 1952, arbitre des ligues majeures de baseball nord-américaines ;
 Joe West, né en 1984, ailier éloigné de football américain ;
 Joseph R. West (1822-1898), sénateur américain de Louisiane ;
 Joseph West (mort en 1691), gouverneur de la Province de Caroline.